Krzemień peut désigner en Pologne :
 Krzemień, village du powiat de Białobrzegi, dans la voïvodie de Mazovie
 Krzemień, village du powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 Krzemień, village de la voïvodie de Łódź
 Krzemień, village de la voïvodie de Poméranie occidentale